Tigre contro tigre – programma televisivo del 1966
 Tigre contro tigre – album dei Gerson del 2006